Яхромская волость — волость в составе Дмитровского уезда Московской губернии. Существовала в 1917—1929 годах. Центром волости был посёлок Малые Семешки, а с 1926 года — Суровцево.

История 
Яхромская волость была образована в составе Дмитровского уезда в 1917 году.

По данным 1918 года в Яхромской волости было 6 сельсоветов: Астрецовский, Животинский, М.-Семешкинский, Починковский, Суровцевский, Яхромский.

В 1923 году Суровцевский с/с был переименован в Ковшинский, Яхромский — в Степановский, а М.-Семешкинский — в Перемиловский. Был создан Семешкинский с/с.

В 1924 году Ковшинский с/с был переименован обратно в Суровцевский.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1929 году Яхромская волость была упразднена.

Примечания 

Волости Дмитровского уезда Московской губернии